Sezon (1974) był 30. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 28 kwietnia 1974 i trwały do 13 października 1974. Tytuł obroniła drużyna Viking FK.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1974 w piłce nożnej